Brühltor ist der Name mehrerer Tore:

 Brühltor (Ellingen), ein im Zweiten Weltkrieg zerstörtes ehemaliges Stadttor in Ellingen
 Brühltor (Hannover), ein ehemaliges Stadttor in Hannover
 Brühltor (St. Gallen), ein ehemaliges Stadttor in St. Gallen